Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 2000 года прошёл с 12 по 15 июля на стадионе 5 июля 1962 года в Алжире, Алжир.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике
Чемпионаты Африки в 2000 году
Чемпионаты Африки в Алжире
Июль 2000 года
Спорт в Алжире в 2000 году
2000 год в лёгкой атлетике
Международные спортивные соревнования в Алжире (Алжир)